Дацишин — українське прізвище.

 Дацишин Артем Вікторович (1979—2022) — український артист балету.
 Дацишин Віталій Олександрович (*1975) — український футболіст, півзахисник.

Українські прізвища